Eine Anschlussdose ist meist ein Anbau-Gehäuse mit Klemmen oder Steckverbindern zum Verbinden elektrischer Stromkreise:

für einen Telefonanschluss, siehe Anschlussdose (Telefon)
für die Steuerungs- und Automatisierungstechnik, an Sensoren und Motoren, siehe Schaltschrank
für die Verteilung der Netzspannung, siehe Abzweigdose
für die Verteilung der Radio, Fernseher Signale, siehe Antennensteckdose